

Галкинське сільське поселення — сільське поселення, Комишловський район, Свердловська область
 Галкинське сільське поселення — сільське поселення, Хабаровський район, Хабаровський край
 Галкинське сільське поселення — сільське поселення, Шилкинський район, Забайкальський край